Luka kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Luka (Srebrenica),

Kongo-Kinshasa 

 Luka (vattendrag i Kongo-Kinshasa),

Kosovo 

 Lluka e Eperme, ort,

Kroatien 

 Luka (ort i Kroatien), Zagrebs län, 
 Luka, Rijeka – ett lokalnämndsområde och stadsdel i Rijeka

Tjeckien 

 Luka (ort i Tjeckien), 
 Luká, ort, Olomouc,